OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model — модель зрелости организационного управления проектами) — стандарт по оценке зрелости управления проектами в организациях, выпущенный в 2003 году американским Институтом Управления Проектами (Project Management Institute, PMI). Стандарт позволяет компании выявить проблемные области в процессах управления проектами и определить стратегию совершенствования своей деятельности.

Назначение OPM3 

Основное назначение OPM3:
 обеспечить стандарт для корпоративного управления проектами, определяющий основные элементы УП в организации на всех уровнях — от отдельных проектов и программ до стратегии и портфеля проектов;
 служить инструментом для определения зрелости в области УП, а также выработки конкретных шагов для развития организационной системы управления проектами.

Элементы OPM3 

OPM3 состоит из трёх элементов:
 Знание о том, что такое управление проектами в организации, как определить уровень зрелости управления проектами, и что представляют собой лучшие практики в УП;
 Оценка текущего уровня зрелости управления проектами;
 Способы улучшения процессов управления проектами для достижения более высокого уровня зрелости.

Стандарт OPM3 включает:
 Свод знаний — книга, описывающая основные концепции и структуру стандарта, содержание самой модели и процедуру её использования
 База лучших практик — база данных и инструментария, представленная в электронном виде (онлайн доступ через Интернет или на CD). База структурирована по трём доменам (портфель проектов, программа, проект) и четырём уровням формализации проектов (процессы стандартизированы, измеряемы, управляемы, и оптимизируемы). Помимо этого,  база лучших практик включает так называемые OE (Organizational Enablers), которые необходимы организации для поддержания процессов и орг.структуры проектного управления.

Ограничения и различия в методах оценки 

На практике, применение OPM3 позволяет существенно сузить рамки развития проектного управления организации и быстрее достичь эффекта от развития проектного управления.

Успешное применение модели OPM3 зависит от размера, сложности структуры и первоначального уровня зрелости организации. Время, требуемое для выполнения эффективной оценки, также будет разным для организаций, поскольку на него влияет количество людей, вовлеченных в процесс оценивания. Кроме того, скорость проводимых изменений будет варьироваться в зависимости от числа лучших практик, одновременно вводимых в конкретной компании.

Качество оценки зрелости проектного управления организации зависит от выбранного способа оценки.
 OPM3 ProductSuite - хорошо структурированная и проработанная до взаимосвязей между элементами база данных best practice для каждой дисциплины проектного управления - управление отдельным проектом, программой проектов, портфелем проектов и программ. База также содержит OE (организационные сущности), которые поддерживают ту или иную best practice. 
 Достоинства OPM3 ProductSuite - в базе данных установлены связи между OE и практиками в каждой дисциплине управления. Эти связи дают совершенно новый уровень понимания ассессмента и его результатов. Например, это позволяет однозначно определить, какими именно функциями должны быть наделены орг.единицы компании и какие именно политики/процедуры в области управления должны существовать, чтобы качественно поддержать процессы управления, связанные с достижением конкретной бизнес-цели. Результаты ассессмента, по запросу организации - Заказчика ассессмента, могут быть проверены институтом PMI. 
 Недостатки OPM3 ProductSuite - для использования OPM3 ProductSuite необходимо пройти достаточно дорогую сертификацию. Сертифицированных OPM3 специалистов можно найти в базе данных PMI. 
 OPM3 Online Tool - база данных, доступ к которой можно приобрести у PMI. Недостатки OPM3 Online Tool - отсутствие в базе показателей, по которым следует выявлять существование в организации элементов управления, которые составляют ту или иную best practices. Достоинства OPM3 Online Tool - наличие в базе перечня компонентов для каждой best practices.
 SAM (Self Assessment Method) - самооценка. Может быть проведена с использованием стандарта OPM3 (бумажная или электронная версия), в котором перечислены best practices. 
 Недостаток SAM - слишком поверхностный результат за счет отсутствия информации о компонентах каждой отдельной best practice. Самооценка в большинстве случаев дает завышенную оценку уровня зрелости и весьма широкий разброс по возможностям развития организационного проектного управления. 
 Достоинства SAM - легкий доступ к перечню лучших практик

См. также 
 Управление проектами
 P3M3
 Уровни зрелости управления

Примечания

Ссылки 
 Список сертифицированных OPM3 специалистов в Европе (в т.ч. в России)
 PMI.org/OPM3

Управление проектами